Flachenecker ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Wolfgang Flachenecker (1792–nach 1847), deutscher Maler und Lithograf
 Gustav Flachenecker (1940–2021), deutscher Fußballspieler
 Helmut Flachenecker (* 1958), deutscher Historiker